Rebelión en la granja es una novela de George Orwell publicada en 1945. Además, puede hacer referencia a: 

 Rebelión en la granja, película británica animada de 1954 basada en el libro.
 Rebelión en la granja, película estadounidense live-action de 1999 basada en el libro.